Massonneau peut désigner : 
 Louis Massonneau (1766-1848), compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand ;
 Madeleine Massonneau (1901-), artiste peintre française ;
 Raymonde Esprit-Massonneau (1901-2004), peintre française ;
 Valérie Massonneau, épouse Trierweiler (1965-), journaliste française, ancienne conjointe de l'homme politique François Hollande ;
 Véronique Massonneau (1959-), femme politique française.

Voir aussi